Van Nostrand est un patronyme porté par plusieurs personnalités :

  (née en 1953), actrice américaine
  (1811 - 1886), éditeur américain
 John Van Nostrand (1961-1984), joueur de tennis américain
 Mike Van Nostrand, éleveur de reptiles américain
 Molly Van Nostrand (née en 1965), joueuse de tennis américaine

Voir aussi 
 La Van Nostrand's Scientific Encyclopedia est une encyclopédie publiée aux États-Unis
 , film muet américain sorti en 1913

Homonymie de patronyme